Apolonio puede referirse a:

Personalidades históricas 

De la Antigua Grecia:

 el poeta Apolonio de Rodas (295-215 a. C.)
 el escultor Apolonio de Atenas (siglo I a. C.)
 el escultor Apolonio de Tralles (siglo II a. C.)
 el geómetra Apolonio de Perge (262-190 a. C.)
 el médico Apolonio de Pérgamo (antes del siglo IV)
 el retórico Apolonio Malaco, o Apolonio de Alabanda (siglos II y I a. C.)
 el retórico Apolonio Molón, o Molón de Rodas (siglo I a. C.)
 el filósofo, matemático y místico Apolonio de Tiana (3 a. C.–97).
 el paradoxógrafo Apolonio (siglo II a. C.)

Posteriores:

 el gramático Apolonio Díscolo ().
 San Apolonio ().
 Apolonio de Éfeso (siglo II)

Más 
 Libro de Apolonio es una obra medieval de la literatura castellana